Fischer József (1715–1781) királyi kamarai igazgató
Fischer József kolozsvári ügyvéd, a Nemzeti Zsidó Párt elnöke
Fischer József (1873–1942) neves építész, városfejlesztő
Fischer József (1901–1995) építész, politikus